Albert Ferrer i Llopis, exfutbolista i entrenador de futbol.
 Albert Ferrer (cantant), cantant.